Sekstende etape af Tour de France 2012 var en 197 km lang bjergetape. Den blev kørt onsdag den 18. juli fra Pau til Bagnères-de-Luchon.

 Etape: 16. etape
 Dato: 18. juli
 Længde: 197 km
 Gennemsnitshastighed: 35,28 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Bielle) 
Efter 26 km

1. bjergspurt (Col d'Aubisque) 
HC-kategori stigning på Col d'Aubisque, efter 53,5 km (1.709 m; 16,4 km à 7,1 %)

2. bjergspurt (Col du Tourmalet) 
HC-kategori stigning på Col du Tourmalet, efter 120,5 km (2.115 m; 19 km à 7,4 %)

3. bjergspurt (Col d'Aspin) 
1. kategori stigning på Col d'Aspin, efter 150,5 km (1.489 m; 12,4 km à 4,8 %)

4. bjergspurt (Col de Peyresourde) 
1. kategori stigning på Col de Peyresourde, efter 181,5 km (1.569 m; 9,5 km à 6,7 %)

Resultatliste

Manglende ryttere 
 11  Fränk Schleck (RNT) stillede ikke til start på etapen, da han på hviledagen blev trukket ud af løbet af sit hold, efter at have afgivet en positiv dopingprøve indeholdende det vanddrivende middel xipamid.
 42  Grega Bole (LAM) udgik.
 134  Vladimir Gusev (KAT) udgik efter styrt.

Ekstern henvisning 
 Etapeside  på Letour.fr   

 16

en:2012 Tour de France, Stage 11 to Stage 20#Stage 16